Норвегия приняла участие на Евровидении 1962, проходившем в Люксембурге, Люксембург. Страну представила Ингер Якубсен с песней «Kom sol, kom regn», выступавшая под номером 10. В этом году страна заняла десятое место, получив 2 балла, как и Дания, и Швейцария. Комментатором конкурса от Норвегии в этом году стал Одд Грайт, а глашатаем — Кари Борг Маннсакер.

Национальный отбор 

Финал национального отбора состоялся 18 февраля 1962 года в телестудии NRK в Осло. Песня была исполнена дважды разными артистами, сначала с маленьким оркестром, затем — с большим. Песни оценивало жюри, состоящее из 10 человек. Победителем стала песня «Kom sol, kom regn», а в качестве исполнителя выбрана Ингер Якубсен, принимавшая участие в норвежском полуфинале в 1960 году.

Также отбор примечателен появлением реквизита, Laila Dalseth во время исполнения песни держала щенка.

Страны, отдавшие баллы Норвегии 
Каждый член жюри мог распределить 6 очков: 3 — лучшей песне, 2 — второй и 1 — третьей. Песня с наибольшим количеством очков получала 3 очка, со вторым результатом — 2 очка, с третьим — одно очко: это считалось окончательным голосом и объявлялось как часть «Голоса Европейского жюри».

Страны, получившие баллы от Норвегии

Примечания 

Страны на «Евровидении-1962»